Лы́злов (Лызлова) — русская фамилия, известная с XVI века. Происходит от прозвища «лызло» — верзила, дылда, нескладный человек. Известные носители:

* Лызлов, Алексей Васильевич (род. 1978) — известный переводчик Сёрена Кьеркегора.
 Лызлов, Андрей Иванович (ок. 1655 — не ранее 1697) — российский историк.
 Лызлов, Николай Всеволодович (род. 1955) — российский архитектор, преподаватель МАРХИ.
 Лызлов, Евгений Васильевич (1928—2001) — селекционер, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Лызлов, Михаил Иванович (1888—1943) — писатель-фантаст.

Примечания

См. также 
 Лызловы